Rosemount kan syfta på:

 Rosemount, Minnesota
 Rosemount, Ohio